Zajazd może oznaczać:
 zajazd (zwyczaj) – egzekucja wyroku przez samych zainteresowanych w prawodawstwie staropolskim
 karczma – rodzaj gospody, restauracji